Ханс Закс може да се отнася за:

 Ханс Закс (1494-1576) - немски поет
 Ханс Закс (1881-1947) - психоаналитик, приятел на Фройд и автор на „Творческото несъзнателно“.
 Ханс Закс (1912-1993) – германски прокурор
 Ханс Закс (1874-1947) - член на Райхстага
 Ханс Закс (1877-1945) – германски серолог
 Ханс Закс - опера от Густав Алберт Лорцинг